Schnackenwöhr ist der Ortsname von

 Schnackenwöhr (Hollfeld), Ortsteil der Stadt Hollfeld, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Schnackenwöhr (Mistelgau), Ortsteil der Gemeinde Mistelgau, Landkreis Bayreuth, Bayern